Dom Gotycki w Puławach
 Dom Gotycki w Nowym Sączu
 Dom Gotycki – Instytut Jana Pawła II w Krakowie